

Plaatsen 
In Canada:
 Cowley (Alberta)

In Engeland:
 Cowley (Cheshire)
 Cowley (Derbyshire)
 Cowley (Devon)
 Cowley (Durham)
 Cowley (Gloucestershire)
 Cowley (Londen) 
 Cowley (Oxford)
 Cowley (Staffordshire)

In Schotland:
 Cowley (Aberdeenshire)

In de Verenigde Staten:
 Cowley (Wyoming)
 Cowley County (Kansas)

Achternaam 
 Abraham Cowley
 Bill Cowley
 Charles Henry Cowley
 Gillian Cowley
 Hannah Cowley
 Jerry Cowley
 Joe Cowley
 John M. Cowley
 Joy Cowley
 Malcolm Cowley
 Matthew Cowley
 Matthias F. Cowley
 Patrick Cowley
 Philip Cowley
 Robert Cowley
 Roger Cowley

Zie ook
 Earl Cowley